Wach (film) - Duitse speelfilm uit 2018
 Wach (rivier) - zijrivier van de Ob in Siberië, Rusland
 Wach (Polen) - dorp in woiwodschap Mazovië, Polen

Personen
 Adolf Wach - Duits rechtsgeleerde
 Aloys Wach - Oostenrijks kunstschilder en graficus
 Curt Wach - Duits politicus
 Felix Wach - Duits jurist en ambtenaar
 Gilles Wach - Frans rooms-katholiek priester en generaal-overste van het Instituut Christus Koning en Soeverein Hogepriester
 Hans Wach - Duits ingenieur op het gebied van motoren
 Hugo Wach - Duits architect
 Joachim Wach - Duits religieus geleerde en socioloog
 Karl Wach - Duits architect
 Karl Wilhelm Wach - Duits kunstschilder
 Mariusz Wach - Pools bokser
 Rudi Wach - Oostenrijks beeldhouwer

Zie ook
 Vach